E18 i Norge är en väg som ingår i Europaväg 18. Vägen går mellan svenska gränsen vid Ørje och till Kristiansand. Före år 2000 gick den vidare till Stavanger, men den vägsträckan kallas sedan dess E39.

Vägen är blandat motorväg, motortrafikled och landsväg. I princip är landsvägssträckorna byggda före 1970-talet, motortrafiklederna fram till 2000, och efter 2000 har motorvägar byggts. Sträckan Oslo-Drammen byggdes dock som motorväg redan 1962-1973.

Motorvägar 
Momarken – Retvet, ca 26 km.
Vinterbrosletta (växlingsträckning gemensan med E6), ca 1 km.
Sandvika – Langangen, 131 km
Rugtvedt (Stathelle) – Dørdal, 16,5 km
Tvedestrand – Arendal, 23 km
Grimstad – Rona (norr om Kristiansand) 39 km

Sträckan Hjortnes (Oslo) – Sandvika är korsningsfri fyr/sexfältsväg, men inte skyltad motorväg (ca 14 km). Även Rona – Kristiansand er korsningsfri fyrfältsväg, men är inte skyltad motorväg (ca 7 km). 

Sträckan Mastemyr – Fiskevollen (ca 3 km) sydost om Oslo var tidigare skyltad motorväg, men er det ej i dag. Sørenga - Hjortnes var också tidigare en skyltad motorväg, men denna sträckning är idag en skyltad motortrafikled.

Motortrafikleder 
Riksgränsen – Ørje, 6 km, 2+1 väg
Melleby – Momarken, 8 km, 2+1/2+2-väg
Vinterbro – Mastemyr(Oslo), 11 km, 2+1-väg
Sørenga – Hjortnes (sex fält)
Langangen – Rugtvedt (Stathelle), 19 km (förbi Porsgrunn)
Dørdal – Akland (Risør) 40 km. delvis 1+1/2+1 väg
Arendal – Grimstad 22 km. 2+1 väg

Planer 
Planerna är på lång sikt att bygga motorväg hela vägen Mysen-Vinterbro och Oslo-Kristiansand.

Ny Motorväg Retvet – Vinterbro, 16 km, byggstart ca. 2024
Ny Motorväg Lysaker – Ramstadsletta, byggstart 2020, klar 2027
Ny Motorväg Langangen – Rugtvedt, byggstart 2021, klar 2025
Det finns planer på att bygga ut de återstående delarna mellan Oslo och Kristiansand till motorväg före 2030.

Trafikplatser 
{| border=0
|- valign=top
|

{{Vägbro|nr=|namn=Drammensbrua|till=1892 m, Norges längsta bro}}

{{Tunnel|nr=|namn=Fløyheitunnelen|till=''''}}

| || || bgcolor=white|Hamnen || bgcolor=white|Färjelinjen till Newcastle är nedlagd. 
|}
|

 

 

 

|}Källor: norska WP, ,  och .''

Se även
E18
Motorvägar i Norge
E18 (Sverige)
E18 (Finland)

Vägar i Norge
E18
Listor över avfartsnummer